Carletti puede hacer referencia a:

Alicia Carletti, pintora argentina.
Angelo Carletti, religioso italiano.
Beppe Carletti, músico italiano.
Eduardo J. Carletti, escritor y editor de ciencia ficción argentino.
Francesco Carletti, explorador italiano.
Max Carletti, guitarrista italiano.